Blanchard es el nombre de dos localidades en el estado estadounidense de Pensilvania:

 Blanchard (condado de Allegheny, Pensilvania)
 Blanchard (condado de Centre, Pensilvania)